Протести в Ірані через збиття рейсу 752 Міжнародних авіаліній України — це антиурядові протести, які охопили Іран у січні 2020 року після того, як стало відомо, що рейс 752 Міжнародних авіаліній України був збитий Корпусом вартових Ісламської революції, а уряд Ірану це приховував.

Примітки 

Протести в Ірані